Rosebud – rezerwat Indian w Dakocie Południowej
Miejscowości w USA:
 Rosebud – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Gasconade
 Rosebud – jednostka osadnicza w stanie Montana, w hrabstwie Rosebud
 Rosebud – jednostka osadnicza w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Todd
 Rosebud – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Falls
Gminy w USA:
 Rosebud (ang. Rosebud Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Polk
 Rosebud (ang. Rosebud Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Barnes
 Rosebud (ang. Rosebud Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Mellette
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Rosebud (ang. Rosebud County) – w stanie Montana